Ноа́н-ан-Гу () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Божи. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18166.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к югу от Парижа, в 105 км юго-восточнее Орлеана, в 14 км к востоку от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 552 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 297 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 232 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 232 активных работали 222 человека (119 мужчин и 103 женщины), безработных было 10 (1 мужчина и 9 женщин). Среди 65 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Прео (XV век). Исторический памятник с 1962 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер